Demmerle ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Demmerle (1922–1973), deutscher Politiker (CDU)
 Eva Demmerle (* 1967), Autorin und Büroleiterin von Otto von Habsburg
 Jakob Demmerle (1897–1968), deutscher Landwirt und Politiker (CDU)